La Valette kan syfta på följande :

Personer 
 Charles de La Valette – fransk markis och diplomat (1806–1881)
 Jean Parisot de la Valette – stormästare i Malteserorden (1494–1568)

Geografi

Frankrike 

 La Valette-du-Var, kommun, departementet Var i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 La Valette, Isère, kommun, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Malta 
 Valletta, huvudstaden,

Se även 
 Lavalette